Front national (ou Parti du front national) désigne plusieurs organisations, dont des partis politiques dans différents pays.

Journal  
 Journal quotidien publié à la Libération, dans le sillage d'un de ceux du Front national (Résistance), publié à Paris à partir de l'été 1944.

Partis ou coalitions politiques ou militaires 
  : Front national de résistance
  : Front national
  : Front national.
  : Front national algérien.
  : Front national de la République démocratique allemande, qui regroupait tous les partis autorisés par le régime.
  : Front national, disparu en 2012 à la suite de l'action judiciaire du parti français propriétaire du nom.
  : Front patriotique du Botswana.
  : Front national, accord de partage du pouvoir en Colombie entre 1958 et 1974 entre les libéraux et les conservateurs.
  :
Front national ouvrier paysan, parti d'inspiration fasciste fondé en 1933 ;
 Front national, regroupement de ligues pour lutter contre l'internationalisme, après la crise du  ;
 Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, mouvement de résistance à dominante communiste, fondé  en 1941 ;
 Front national des juristes, un mouvement de résistance fondé en 1942 ;
 Front national des combattants, parti politique fondé en 1957 par Jean-Marie Le Pen, dissout en 1958 ;
Front national français (FNF), fondé en 1959 par Joseph Ortiz à Alger ; il joue un rôle primordial dans la semaine des barricades en 1960 ;
Front national, parti politique fondé en 1972 par l'Ordre nouveau, présidé à l'origine par Jean-Marie Le Pen, et renommé Rassemblement national en  ;
Front national (Nouvelle-Calédonie), parti anti-indépendantiste fondé en 1984.
  : 
  (1939) ;
 Front national hongrois (1989).
  : Front national, coalition politique de 1989 à 1990.
  : Front national.
  : Íslenska þjóðfylkingin (en anglais : Icelandic National Front), soit Front national islandais.
  : Front national juif.
  :
 Fronte Nazionale (1968)
 Fronte Nazionale (1990)
 Fronte Nazionale (1997)
  : Parti du front national.
  : Front national pour la défense de la démocratie.
  : Front national.
  : Front national-bolchévique.
  : Front national de résistance.
  : Front national.
  : Front national du Sri Lanka.
  : Front national progressiste.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de parti politique